Bold Ganjaich (21 de febrero de 1995) es una deportista mongola que compite en judo. Ganó tres medallas en el Campeonato Asiático de Judo entre los años 2017 y 2022.

Palmarés internacional

Referencias 

Judokas de Mongolia